Осада Новгорода-Северского:
 Осада Новгорода-Северского (1153) — эпизод междоусобной войны на Руси 1146—1154 годов
 Осада Новгорода-Северского (1604) — осада Новгород-Северского наёмным войском Лжедмитрия I
 Осада Новгорода-Северского (1632) — взятие города русским войском во время Смоленской войны

Осады по городам